Esistono più comuni francesi con questo nome

 Buxeuil – Aube
 Buxeuil – Indre
 Buxeuil – Vienne